Le phare de Green Island peut désigner :
 le phare de Green Island en Irlande du Nord ;
 le phare de Green Island en Colombie-Britannique ;
 le phare de Green Island dans l'Ohio ;
 le phare de Green Island dans le Wisconsin.